Усвяты — топоним в России:
Усвяты — посёлок городского типа, административный центр Усвятского района Псковской области.
Усвяты — деревня в Великолукском районе Псковской области.
Усвяты — озеро в Усвятском районе Псковской области